El término Isla de Cañas puede referirse a:

 Isla de Cañas, municipio de la provincia de Salta, Argentina;
 Isla de Cañas, isla de la provincia de Los Santos, Panamá.